L'Enfant-cheval est le titre de deux œuvres dans le domaine du handicap :
 L'Enfant-cheval, film iranien de 2008, décrivant l'alliance d'un handicapé moteur et d'un garçon retardé mental,
 L'Enfant-cheval, livre américain paru en 2009 de Rupert Isaacson, décrivant le voyage de parents américains avec leur enfant autiste au Tibet.

Handicap dans l'art et la culture